4. Europejski Festiwal Lekkoatletyczny – międzynarodowy mityng lekkoatletyczny, który odbył się 5 czerwca 2004 na stadionie Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 

2004 w lekkoatletyce
Europejski Festiwal Lekkoatletyczny
2004 w polskim sporcie